Аржанто́н-сюр-Крез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 28 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 2562 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4994,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Туристичне бюро муніципалітету Аржантон-сюр-Крез 
 [ Розташування муніципалітету Аржантон-сюр-Крез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр